Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Łatak – polski historyk, teolog i archiwista
 Kazimierz Łatak – polski architekt, konstruktor i rysownik